Het chemisch element titanium (Ti), met een atoommassa van 47,867(1) u, bezit 5 stabiele isotopen: 46Ti, 47Ti, 48Ti, 49Ti en 50Ti, waarvan 48Ti het meest abundant is (ongeveer 74%). De overige 21 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van titanium is 38Ti, met een halfwaardetijd van minder dan 120 nanoseconden. De langstlevende is 44Ti, met een halfwaardetijd van meer dan 60 jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element